Termín čínská vlajka může označovat:
 Vlajka Čínské lidové republiky – vlajku kontinentální Číny
 Vlajka Čínské republiky – vlajku Čínské republiky na Tchaj-wanu